Scott Moncrieff peut faire référence à:

 Charles Kenneth Scott Moncrieff (1889-1930), un auteur et traducteur britannique
 Prix Scott Moncrieff, un prix littéraire britannique annuel
 Rose Scott-Moncrieff (1903-1991), une biochimiste anglaise